Andréas Speich, directeur de la forêt de Zurich, connu pour ses théories sur la gestion durable des forêts ;
 Jean-Marie Speich (1955-), archevêque catholique français ;
 Sabrina Speich (1964-), océanographe et climatologue germano-italienne.